Maçanet de Cabrenys, municipi de l'Alt Empordà.
 Maçanet de la Selva, municipi de la Selva.
 Estació de Maçanet-Massanes, estació de ferrocarril propietat d'adif al municipi de Maçanet de la Selva.
 SHUM Maçanet, club esportiu de Maçanet de la Selva dedicat la pràctica de l'hoquei patins.